Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 12 августа. Приняли участие 20 спортсменов из разных стран.

Все четыре медали в этой категории завоевали представители стран, ранее входивших в СССР. Золото досталось 19-летнему россиянину Исламбеку Альбиеву. Альбиев не позволил соперникам набрать ни одного очка.

Олимпийский чемпион 2004 года в этой категории кореец Чон Джи Хён на этот раз выбыл на стадии 1/4 финала. Неудачно выступил и чемпион мира 2007 года в этой категории грузин Давид Бединадзе, он уступил в первой же схватке двукратному олимпийскому чемпиону 34-летнему Армену Назаряну и закончил выступления. Сам Назарян на своей четвёртой Олимпиаде впервые остался без награды, уступив в 1/4 финала, а затем и в утешительном раунде.

17 ноября 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительной допинг-пробы азербайджанский борец Виталий Рагимов был лишён серебряной медали.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA